Титул «Генрих Бургундский» () может означать:

 Генрих Донцель (ок. 1035 — 1070/1074) — наследник герцогства Бургундия, сын герцога Роберта I Старого.
 Генрих (Энрике) Бургундский (1066—1112) — граф Португалии с 1093.
 Генрих Бургундский (985—1018) — епископ Лозанны.
 Генрих Бургундский (1087—1131) — монах Сито, сын Эда I, герцога Бургундии.
 Генрих Бургундский (ок. 1124—1170) — епископ Отёна с 1148, сеньор Флавиньи, сын Гуго II, герцога Бургундии.

См. также 
 Эд-Генрих, герцог Бургундии